Malawa steht für:

 eine Landgemeinde in Niger, siehe Malawa (Niger)
 eine Region in Indien, siehe Malwa

Malawa ist auch der Name von zwei Ortschaften im heutigen Polen, in der Woiwodschaft Karpatenvorland:

 Malawa (Bircza), Gemeinde Bircza
 Malawa (Krasne), Gemeinde Krasne

Siehe auch:
 Mallawa